GBP est un sigle qui peut signifier :
 Game Boy Pocket ;
 Groupe Banque populaire ;
 Glycan Binding Protein.

GBP est un code qui signifie :
 livre sterling, la monnaie du Royaume-Uni (Great Britain Pound), selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

Code